Ketchup – salsa di origine asiatica
 Ketchup: Cats Who Cook – serie animata australiana e giapponese
 C'era una volta (Ketchup) – episodio della nona stagione della serie animata Adventure Time
 Las Ketchup – gruppo musicale spagnolo